A lista az országok listájának bruttó hazai termék szerint rendezett változata 2010-es adatok alapján. Az érték magában foglalja az összes árut és szolgáltatást, amit az adott nemzet az adott évben határai között előállított. A GDP dollárbeli értéke a vásárlóerő-paritás (PPP) alapján – tehát nem a hivatalos valutaárfolyam segítségével – került kiszámításra. Néhány hagyományosan nem önálló országnak tekintett régió, mint például az Európai Unió, vagy Hong Kong szintén feltüntetésre került a táblázatban, amennyiben törvényileg elkülönülő gazdasági egységet képeznek.

A vásárlóerő-paritás alapján tett összehasonlítás hasznosabb eredményre vezet a nominális GDP alapján tettnél a nemzeti belső piac felmérésekor, mivel a PPP alapú számítás kalkulál a helyben előállított áruk, szolgáltatások árával és az ország inflációjával, nem pedig a nemzetközi piacon kialakuló árakkal számol, melyek eltorzíthatják az egy főre eső tőkekülönbségeket. Nem alkalmazható azonban hatásosan az országok közötti pénzügyi tranzakciók nyomonkövetésére és azonos áruk különböző országokban való minőségének összehasonlítására. A PPP metódusát gyakran alkalmazzák a világszintű szegénységi küszöb megállapítására, az ENSZ pedig az úgynevezett Emberi fejlettségi index (Human Development Index, HDI) kiszámítására használja.

Világtérkép

A Nemzetközi Valutaalap listája (2010-2020)

Megjegyzés 

1 Nem foglalja magában Hongkongot, Makaót vagy a Kínai Köztársaságtól különálló közigazgatási területeket (Tajvan, Pescadores, Quemoy és a Matsu).

Jegyzetek

Források 
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2005. április. ; World ; European Union 
(*) The World Factbook, Amerikai Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynökség (CIA), 2005. május.   (Megjegyzés: egyes adatok lehet, hogy 2004-re vagy korábbra vonatkoznak.)

Külső hivatkozások 
GDP/capita (PPP) CIA – The World Factbook

Kapcsolódó szócikkek 
Országok GDP szerinti listája (nominális)
Országok folyó fizetési mérleg szerinti listája

Gazdaság
GDP

de:Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt (Kaufkraftparität)
ka:ქვეყანათა სია მშპ-ის (PPP) მიხედვით
lt:Šalys pagal BVP